Сен-Канте́н-де-Пре () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 90 км на північний захід від Парижа, 60 км на південний захід від Ам'єна, 27 км на захід від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 113 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 324,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Кантен-де-Пре на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-Кантен-де-Пре на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сен-Кантен-де-Пре на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сен-Кантен-де-Пре на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сен-Кантен-де-Пре на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза